Dardanelle (Arkansas), een stadje in de Amerikaanse staat Arkansas
 Dardanelle (Californië), een gehucht in de Amerikaanse staat Californië

Zie ook 
 Dardanellen